Eurydiopsis är ett släkte av tvåvingar. Eurydiopsis ingår i familjen Diopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Eurydiopsis